Антагоніст (речовина)

 1. Речовина, що зменшує дію агоніста.
 2. Речовина, що, приєднуючись, блокує рецептори клітин, перешкоджаючи їх нормальній реакції на інші біологічно активні агенти.
 3. Ліганд, що приєднується до активного центра білка і тим зменшує його активність.
 4. Речовина, яка протидіє фізіологічним ефектам інших речовин.